Termenul Peso se poate referi la:

Valute
Peso (din spaniolă: „greutate”) a fost inițial o monedă spaniolă. Actualmente este folosită în America de Sud în fostele colonii spaniole și în Asia:
 Peso argentinian () în Argentina
 Peso chilian () în Chile
 Peso columbian () în Columbia
 Peso cubanez () și Peso convertibil cubanez () în Cuba
 Peso dominican () în Republica Dominicană
 Peso filipinez () în Filipine
 Peso mexican () în Mexic
 Peso uruguayan () în Uruguay.

În trecut pesoul a fost moneda oficială în următoarele țări:
 în perioada 1963 - 1988 în Bolivia
 până în 1925 în Guatemala
 în perioada 1975 - 1997 în Guineea-Bissau
 în perioada 1862 - 1926 în Honduras.

Localități
Următoarele localități se numesc Peso:
 Peso da Régua

Note

Monedă